

Moški

Štirised

Dvosed 

1994
Športi Zimskih olimpijskih iger 1994